De Angelis può riferirsi a:

Onomastica 
 De Angelis – cognome italiano

Persone

Altro 
Palazzo De Angelis – palazzo nobiliare di Scanno, in provincia dell'Aquila

Pagine correlate
D'Angelo (disambigua)
De Angeli